

Astronomia 
 8676 Lully – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia 
 Lully – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Lully – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Lully – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)

Persone 
 Jean-Baptiste Lully (1632-1687) – Compositore, ballerino e strumentista italiano naturalizzato francese
 Jean-Baptiste Lully il Giovane (1655-1743) – Compositore francese
 Louis Lully (1664-1734) – Compositore francese
 Jean-Louis Lully (1667-1688) – Compositore francese

Pagine correlate 
Lulli – pagina di disambiguazione